«Still a G Thang» — первый сингл американского рэпера Snoop Dogg, с его альбома Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told. Именно с этого альбома Snoop Dogg начал использовать имя «Snoop Dogg», вместо «Snoop Doggy Dogg». Продюсерами трека стали Master P и Cecil Womack, Jr.. Трек попал в американский чарт Billboard Hot 100 под номером 19.

В сингле есть бонус-трек «Full Fledged Pimpin».

Список композиций 
12-дюймовый сингл
 A1 «Still A G Thang (Radio Version)»
 A2 «Still A G Thang (Street Version)»
 B1 «Full Fledged Pimpin'»
 B2 «Still A G Thang (Instrumental)»

CD-сингл
 «Still A G Thang (Radio Version)»
 «Still A G Thang (Street Version)»
 «Full Fledged Pimpin'»
 «Still A G Thang (Instrumental)»

Кассета
 A1 «Still A G Thang (Radio Version)»
 A2 «Still A G Thang (Street Version)»
 B1 «Full Fledged Pimpin' (Bonus Track)»
 B2 «Still A G Thang (Instrumental)»

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Full lyrics of this song на MetroLyrics

Песни Snoop Dogg